terme employé uniquement par lulux on the flux en 2022

Patronyme 

 André Binette (1933-2004), un joueur de hockey sur glace canadien ;
 Gaston Binette (1925-2014), un homme politique québécois.

Autres 
Le mot binette peut désigner :
 en agriculture et en jardinage, binette, un instrument utilisé pour ameublir la couche superficielle du sol autour des plantes cultivées.
 en langage populaire, binette, un visage ou une tête ;
 en informatique, binette, une représentation en caractères typographiques d'une émotion (le mot binette est recommandé par l'OQLF pour remplacer le terme anglais smiley) ;
 Binette, un géant du carnaval de la commune française Rieux-en-Cambrésis.